Люсьєн Леві-Брюль (; 10 квітня 1857, Париж — 13 березня 1939, там само) — французький філософ, антрополог і етнолог. Професор Сорбонни, член Академії моральних і політичних наук. Відомий своєю теорією первісного «дологічного» мислення.

Праці

Філософія 
 La philosophie de Jacobi, Paris, Félix Alcan, coll. «Bibliothèque de philosophie contemporaine» (1894), Adamant Media Corporation, 2001, 310 p.
 La théorie de l'État dans Hegel (1899), Hachette Libre BNF, 2013, 25 p.
 La Philosophie d'Auguste Comte, Paris, Félix Alcan, coll. «Bibliothèque de philosophie contemporaine» (1900), Nabu Press, 2011, 430 p.
 Jean Jaurès, esquisse biographique (1924), Manucius, 2016, 110 p.

Етика 

 L'idée de responsabilité (1884), Ulan Press, 2012, 288 p.
 La Morale et la Science des Mœurs, Paris, Félix Alcan, coll. «Bibliothèque de philosophie contemporaine» (1903), General Books, 2012, 90 p.

Етнологія 

 Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures [archive] (1910), lire en ligne sur Gallica
 La mentalité primitive [archive], Paris, Félix Alcan, coll. «Bibliothèque de philosophie contemporaine» (1922), lire en ligne sur Gallica. Rééd. Flammarion, coll. «Champs classiques», 2010, 658 p.
 L'âme primitive [archive] (1927), lire en ligne sur Gallica
 Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive [archive] (1931), lire en ligne sur Gallica
 Quelques aspects de la mentalité primitive, Nouvelle revue française n°240, septembre 1933.
 La mythologie primitive [archive] Paris, Félix Alcan, coll. «Bibliothèque de philosophie contemporaine» (1935), lire en ligne sur Gallica
 L'expérience mystique et les symboles chez les Primitifs [archive] (1938

Примітки

Література 
 Леві-Брюль, Люсьєн //

Посилання 
 Леві-Брюль Люсьєн // Українська Релігієзнавча Енциклопедія
 

Французькі філософи
Члени Академії моральних і політичних наук